Китти Уэллс (, полное имя —  Эллен Мюриэл Дисон  ; 30 августа 1919, Нэшвилл — 16 июля 2012, Нэшвилл) — американский музыкант, лауреат премии Грэмми за музыкальные достижения всей жизни (1991). В 1952 году стала первой женщиной, которая со своим хитом «It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels» возглавила американский кантри хит-парад США..

По данным книги The Top 40 Country Hits крупнейшего знатока американских хит-парадов музыкального историка Джоэля Уилбурна Уэллс является шестой самой успешной певицей за всю историю американских кантри-чартов Billboard, уступая только Долли Партон, Лоретте Линн, Ребе Макинтайр, Тэмми Уайнетт и Tanya Tucker. В 1976 году Китти Уэллс была включена в Музей и Зал славы кантри (Country Music Hall of Fame). В 1991 она стала третьим кантри-музыкантом в истории, после двух «дедушек кантри» Роя Экаффа и Хэнка Уильямса, и восьмой женщиной в истории музыки, получившей Премию Грэмми за жизненные достижения, снискав при жизни имя «Королевы кантри-музыки» (Queen of Country Music).

Биография 
Эллен Мюриэл Дисон родилась 30 августа 1919 года в г. Нэшвилл (штат Теннесси, США). Петь начала ещё в детстве, а игре на гитаре училась у отца. Подростком вместе со своими сестрами они выступали под именем Deason Sisters на местном радио, начиная с 1936 года. В возрасте 18 лет в 1937 году она вышла замуж за краснодеревщика Джонни Райта (13.05.1914 — 27.09.2011), который был частью кантри-дуэта Johnnie & Jack. У них было трое детей: две дочери, Ruby (1939—2009) и Carol Sue и сын, Бобби. Кроме того, у Кэтти было пятеро сестёр и братьев: Jewel, William, Orville, Raymond, и Mae. В 2007 году Кэтти Уэллс и Джонни Райт отметили 70-летний юбилей своей свадьбы, редчайшее достижение для любых супругов и для музыкантов в особенности. Дочь Ruby умерла в 2009 году в возрасте 69 лет, а муж Джонни скончался в 2011 году в возрасте 97 лет.

Умерла 16 июля 2012 год от инфаркта в Нэшвилле в возрасте 92 лет.

Награды 
 NARAS Governor’s Award for Outstanding Achievement in the Recording Industry (1981)
 Academy of Country Music’s Pioneer Award (1985)
 NARAS Grammy Lifetime Achievement Award (1991)
 The Music City News Living Legend Award (1993)

Синглы 
Всего Кэтти Уэллс записала более 90 синглов, 36 студийных альбомов и 11 сборников. В 1952 году Уэллс записала на фирме Decca Records свой сингл «It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels», который был своеобразным ответом на хит «The Wild Side of Life» певца Hank Thompson и продержался шесть недель на № 1 в Hot C&W Sides журнала Billboard Magazine. Сиугл был продан тиражом в 1 млн экз. и сделал Китти первой женщиной, которой удалось возглавить кантри-чарт в США. До конца десятилетия она оставалась единственной женщиной в радиоэфире кантри-чартов.

В 1953 году сингл «Paying for That Back Street Affair» достиг #6 в чарте Billboard Hot C&W Sides, также как и 21 сингл вошли в десятку Top Ten singles того же чарта в период между 1953 и 1959 гг. Среди них были дуэт с Red Foley («One by One», 1954), «Making Believe» (1955), «I Can’t Stop Loving You» (1958), «Mommy for a Day» (1959) и «Amigo’s Guitar» (1959). Последняя песня была написана самой Уэллс и позволила ей выиграть BMI Songwriter’s Award.

В 1961 году 3-й сингл Уэллс «Heartbreak U.S.A.» достиг № 1 в кантри-чарте, а одноимённый альбом вышел в конце того же года. В это десятилетие ещё 11 синглов Кэтти вошли в десятку Top Ten.
В 1962 году все три её сингла попали в Top Ten: «Unloved, Unwanted», «Will Your Lawyer Talk to God» и «We Missed You». Последний её крупный хит был в 1966 году «It’s All Over But the Crying», который достиг #14 в Billboard Hot Country Singles. Уэллс продолжала записи на студии Decca до 1975 года, однако большинство её синглов этого периода не попали в кантри-чарт In 1975 she released three singles from her album, Forever Young, however none of them were successful.. В 1979 году она вместе со своим мужем Джонни Райтом создали свой собственный лейбл Rubocca Records, на котором записали сингл «Thank You for the Roses» (1979), достигший #60 в Hot Country Singles и, в итоге, ставшим последним её сольным синглом в чартах.

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

Другие совместные синглы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 CMT.com: Kitty Wells 
 Kitty Wells at the Country Music Hall of Fame and Museum

Лауреаты премии «Грэмми»
Кантри-музыканты США
Исполнители Decca Records
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Члены Зала славы кантри